Polizischt Wäckerli steht für:

 Polizischt Wäckerli (Film), Schweizer Film von Kurt Früh (1955)
 Polizischt Wäckerli (Fernsehserie)
 Polizischt Wäckerli (Hörspielserie)